Камю́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Камю, Альбер (1913—1960) — французский писатель и философ-экзистенциалист, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Камю, Аме Антуанетта (1879—1965) — французский ботаник.
 Камю, Арман-Гастон (1740—1804) — французский адвокат, участник французской революции.
 Камю, Жан Пьер (1584—1652) — французский писатель и богослов.
 Камю, Марсель (1912—1982) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Камю, Матилде (1919—2012) — испанская поэтесса.
 Камю, Пьер (1885—1948) — французский композитор и музыкальный педагог.
 Камю, Рено (род. 1946) — французский писатель, считающийся автором теории Великого замещения.
 Камю, Фабьен (род. 1985) — тунисский футболист.
 Камю, Шарль Этьенн Луи (1699—1768) — французский математик.
 Камю, Эдмон-Гюстав (1852—1915) — французский ботаник и аптекарь, отец Антуанетты Камю.